Heinrich Schmitz (strażnik) (1891–??) – zbrodniarz nazistowski, członek załogi niemieckiego obozu koncentracyjnego Mauthausen-Gusen
 Heinrich Schmitz (lekarz) (1896–1948) – lekarz obozowy w obozie koncentracyjnym Flossenbürg i zbrodniarz wojenny